

Geografia

Austria 
 Wald – frazione di Zederhaus, comune nel distretto di Tamsweg (Salisburghese) salzburg
 Wald am Schoberpaß – cobmune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Wald im Pinzgau – comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Wald im Pitztal – frazione di Arzl im Pitztal, comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Germania

Comuni 
 Markt Wald – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Wald – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Wald – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Wald – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Wald-Michelbach – comune nel distretto di Darmstadt (Assia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Brilon-Wald – quartiere di Brilon, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kloster Wald – frazione di Ottobeuren, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Wald – frazione di Bad Münstereifel, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wald – ex comune ora quartiere di Gunzenhausen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Wald – frazione di Reichshof, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wald – frazione di Saarwellingen, comune nel circondario di Saarlouis (Saarland)
 Wald – ex comune ora quartiere di Solingen, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wald – quartiere di Wiehl, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wald bei Winhöring – ex comune ora frazione di Pleiskirchen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Wald – comune (Canton Appenzello Esterno)
 Wald – comune nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Wald – comune nel distretto di Hinwil (Canton Zurigo)

Persone 
 Henry Wald Bettmann (1868-1935) – compositore di scacchi statunitense
 Abraham Wald (1902-1950) – matematico e statistico ungherese naturalizzato statunitense
 George Wald (1906-1997) – fisiologo statunitense
 Karl Wald (1916-2011) – arbitro di calcio tedesco
 Josh Wald (1979) – modello statunitense

Altro 
 31956 Wald – asteroide della fascia principale
 Wald test – prova statistica

Altri progetti